U 85 bezeichnet:
 SM U 85, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 85 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U85